Кастельет-и-ла-Горналь () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 47,19 км². Население — 2240 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Castellet i la Gornal
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Mapa de Castellet i la Gornal en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны